Jogada em diferentes sedes, a edição 2007 da Copa do Brasil de Rugby conta com a participação de três equipes:

  BH Rugby (Campeã).
  Orixás (seleção bahiana de rugby) (Vice-Campeã).
  Jacareí Rugby

Estatísticas

Tabela de jogos 

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2007 no Brasil